peut désigner de nombreux monarques, princes, etc.

d'Alexandrie, patriarche d'Alexandrie en 482

, pape de 523 à 526.
 , évêque de Nîmes vers 520.

de Thessalonique, patriarche de Thessalonique de 605 à 630.
  (?-675), archevêque d’Arles de 651 à 675.

, évêque de Maguelone à la fin du .

de Constantinople dit Tzimiscès, empereur de Constantinople de 969 à 976.

, patriarche de Kiev et de toute la Rus' de 1019 à 1035.
  de Dol († 1092), seigneur de Combourg vers 1065 puis  archevêque de Dol de 1087 à 1092.

Jean I, évêque de Lisieux de 1107 à 1141.
  d'Alençon, comte d’Alençon et du Perche de 1171 à 1191.
  de Vendôme, comte de Vendôme de 1137 à 1180.
  Montgommery de Ponthieu (1141-1191), comte de Ponthieu à partir de 1147.
  d'Amboise (~1170-1218), deuxième fils de  d'Amboise, seigneur de Montrichard et de Bléré.
  de Trèves. (~1140-1212), archevêque de Trèves de 1190 à 1212.
  de Faucogney, seigneur de Faucogney et vicomte de Vesoul à partir de 1256.
  d’Harcourt (1198, 1288), chevalier, vicomte de Châtellerault et de Saint-Sauveur, baron d'Elbeuf, seigneur d'Harcourt, de La Saussaye, de Brionne, de Lillebonne, de Nehou, d'Angoville, du Teilleman, etc.
  (?-1137), évêque de Rochester.

d’Angleterre dit Sans Terre, roi d'Angleterre de 1199 à 1216.
  d’Avesnes (1218-1257), comte héritier du Hainaut.
  de Sancerre (~1235-128x), comte de Sancerre, seigneur de Châtillon-sur-Loing, Meillant et de Charenton-du-Cher, Coësmes et Menetou-Salon.
  de Saxe-Lauenbourg (1249-1285, duc de Saxe de 1260 à 1282.
  de La Roche (†1280), duc d’Athènes à partir de 1263. 
  de Blois-Châtillon († 1279), comte de Blois, puis de Dunois et de Chartres, seigneur d'Avesnes, de Guise.
  de Brabant, duc de Brabant de 1268 à 1294.
  de Bretagne dit le Roux, duc de Bretagne de 1237 à 1286.
  de Brienne, roi de Jérusalem puis empereur de Constantinople de 1231 à 1237.
  de Chalon, comte de Chalon de 1228 à 1267.
 , fils de  de Chalon.
  de Chalon-Auxerre, comte d'Auxerre.
  de Courtenay-Champignelles, archevêque de Reims de 1266 à 1271.
  de Dreux, comte de Dreux de 1234 à 1249.
  de Looz, comte de Looz de 1273 à 1279.
  de Chypre, roi de Chypre et de Jérusalem de 1284 à 1285.
  de Mecklembourg, duc de Mecklembourg de 1226 à 1264.
  de Montfort, comte de Montfort de 1241 à 1249.
  d’Oldenbourg, comte d'Oldenbourg de 1211 à 1251.
  de Suède dit Sverkersson, roi de Suède de 1216 à 1222.
  du Viennois, dauphin de Viennois de 1269 à 1282.
  de Nuremberg (1279-1300), co-burgrave de Nuremberg, co-burgrave de Bayreuth de 1297 à 1300.
  de Montmorency (1284-1325), seigneur de Montmorency.

de Hainaut, comte de Hainaut de 1280 à 1304.
  de Bohême dit l'Aveugle, roi de Bohême de 1310 à 1346.
  d'Armagnac, comte d'Armagnac de 1319 à 1373.
  dit le Posthume, roi de France et de Navarre en 1316.
  de Troppau (1322-1380/82), duc de Troppau de 1365 à 1377 puis duc de Ratibor de 1365 à 1379.
  (vers 1280-1351),  dauphin d'Auvergne (1324-1351).
  de Rohan (1324-1396),  de Rohan.
  dit l'Enfant, duc de Basse-Bavière de 1339 à 1340.
  de Lorraine, duc de Lorraine de 1346 à 1390.
  de Nassau-Weilburg (1355-1371), co-comte de Nassau-Weilburg de 1355-1371, comte de Nassau-Weilburg de 1309 à 1371.
  de Berry, duc de Berry de 1360 à 1416.
  d'Auvergne, comte d'Auvergne de 1361 à 1386 et comte de Boulogne de 1361 à 1386.
  de Bourbon-La Marche, comte de La Marche de 1362 à 1393.
  de Castille, roi de Castille et de León de 1379 à 1390.
  de Bourbon duc de Bourbon de 1410 à 1434.
  de Portugal dit le Grand, roi de Portugal et des Algarves de 1385 à 1433.
  d'Aragon, roi d'Aragon de 1387 à 1395.
  Michel (1387-1447), évêque d’Angers de 1439 à 1447.
  Le Meingre, maréchal de France en 1356.
  de Schrankenfels, seigneur de Schrankenfels.
  de Garencières (fin du , 1415), chevalier, grand chambellan du duc d'Orléans, maître de l'hôtel du roi , maître des eaux et forêts en Picardie, puis chambellan du roi.

d'Alençon, comte puis duc d'Alençon et du Perche de 1404 à 1415.
  de Bourgogne dit sans Peur, duc de Bourgogne de 1404 à 1419.
 Jean  de La Marck (1410-1470), seigneur d'Arenberg, de Sedan, d'Aigremont, de Neufchâtel, de Lumain et de Braquemont, de Daigni et chambellan du roi Charles VII.
  de Nassau-Beilstein, comte de Nassau-Beilstein de 1412 à 1473.
  d'Albret (1425-1468), sire d'Albret, vicomte de Tartas, comte de Dreux.
  de Monaco, seigneur de Monaco de 1433 à 1454.
  de La Rochefoucauld (†1471), chevalier, seigneur de la Rochefoucaud, de Montignac, de Marcillac, de Blanzac, de Charente, de Marthon et de Thourieres.
  de Clèves (1419-1481), duc de Clèves de 1448 à 1481.
  de Mareuil,  d'Uzès, épiscopat de 1463 à 1483.
  de Danemark, roi de Danemark de 1481 à 1513 et de Norvège de 1483 à 1513.
  de Pologne dit Albert, roi de Pologne de 1492 à 1501.
  du Kongo Nzinga Nkuwu Manikongo du Kongo de 1482 à 1505.

de Saxe dit l’Assuré (*1468), électeur de Saxe, comte palatin de Saxe, landgrave de Thuringe de 1525 à †1532.
  de Hongrie dit Zápolya, roi de Hongrie de 1526 à 1540.
  de Brandebourg-Küstrin (1513-1571), margrave de Brandebourg-Küstrin de 1535 à 1571.
  Leblond (1590/94-1666), peintre, éditeur et marchand d'estampe français.

de Wurtemberg, duc de Wurtemberg de 1608 à 1628.
  Restout (1666-1702, peintre français.
  Mavrocordato (1684-1719), prince Phanariote au service du gouvernement Ottoman, caimacan en Moldavie en 1711 puis de hospodar de Valachie de 1716 à 1719.

de Liechtenstein, prince souverain de Liechtenstein de 1805 à 1836.
  de Saxe, roi de Saxe de 1854 à 1873.

de Luxembourg, grand-duc de Luxembourg de 1964 à 2000.

Voir aussi 
 John  Stanley de Man (~1350-1414), roi et seigneur de Man et des Îles.
 John  Comyn (~1215-~1275), seigneur de Badenoch et de Lochaber en Écosse.

Jean 01

de:Liste der Herrscher namens Johann#Johann I.
eo:Johano (regantoj)